Кшиштоф Борунь (; 29 ноября 1923, Ченстохова — 22 мая 2000, Варшава) — польский писатель-фантаст, публицист и педагог.

Родился в 1923 году в городе Ченстохова. С 1943 по 1946 год работал учителем физики и математики, потом стал журналистом. Был одним из основателей Польского астронавтического общества и Польского кибернетического общества, с 1950 года член Польского общества астрономов-любителей. В 1953 году вместе с А. Трепкой написал свою первую книгу НФ-роман «Погубленное будущее». В 1956 году вышла вторая часть трилогий: «Проксима», в 1957 третья: «Космические братья».

Библиография

Научная фантастика 
 Погубленное будущее (Zagubiona przyszłość) — 1953, соавтор: Анджей Трепка
 Проксима (Proxima) — 1955, Анджей Трепка
 Космические братья (Kosmiczni bracia) — 1959, соавтор: Анджей Трепка
 Антимир (Antyświat) — 1960
 Восьмой круг ада (Ósmy krąg piekieł) — русский перевод 1966, польское издание 1978
 Грань бессмертия (Próg nieśmiertelności) — русский перевод 1967, польское издание 1975
 Прежде, чем умру… (Zanim umrę) — русский перевод 1974 (радиосценарий)
 Токката (Toccata) — 1980
 Маленькие зеленые человечки (Małe zielone ludziki) — 1985
 Человек туман (Człowiek z mgły) — 1986
 Ясновидящий инженер Шарк (Jasnowidzenia inżyniera Szarka) — 1990

Статьи 
 Почему я стал фантастом, «Иностранная литература» 1967, № 1
 Покой нам только снится, «Техника молодёжи» 1978, № 11

Примечания

Ссылки 
 Лаборатория Фантастики — Кшиштоф Борунь
 «Погубленное будущее» — КНИГА О ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ

Литература 
 A. Wójcik, M. Englander, Budowniczowie gwiazd. 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980
 A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990

Польские журналисты
Публицисты Польши
Польские писатели
Писатели Польши
Писатели Польши XX века
Писатели-фантасты Польши
Родившиеся в Ченстохове
Умершие в Варшаве